Dumbarton (Schotland), een burgh in het Schotse raadsgebied West Dunbartonshire
Dumbarton FC, een voetbalclub uit het Schotse Dumbarton
Dumbarton (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia